Харитон може да се отнася за:

 Харитон Афродисийски (4/5 век), гръцки писател
 Харитон Изповедник († 350 г.), християнски светия
 Харитон Охридски (17 век), охридски архиепископ ок. 1643-1651
 Харитон Лаптев († 1763), руски арктически изследовател
 Харитон Халачев (поп Харитон; ?-1876), български революционер
 Харитон Карпузов (1827-1899), български архимандрит и епископ
 Харитон Генадиев (1861-1914), български журналист, преводач
 
Други:
 Шаритън (Chariton County), окръг в щата Мисури, САЩ
 Харито, римска императрица (363-364 г.), съпруга на римския император Йовиан.
 Харито, първородна дъщеря на Тиберий II, от 582 г. съпруга на Герман (Цезар)